Карманов, Александр:
 Карманов, Александр Сергеевич (род. 1985) — российский пловец в ластах.
 Карманов, Александр Фёдорович (1931—1994) — бригадир шахты № 7 (Воркута), Герой Социалистического Труда.